Шишкинский сельский округ

Российская Федерация

Тюменская область 

 Шишкинский сельский округ Вагайского района

В упразднённом регионе

Читинская область 

 Шишкинский сельский округ Читинского района

Казахстан

Костанайская область 

 Шишкинский сельский округ Костанайского района